Amsterdam Women’s Sevens 2015 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Amsterdam Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 22–23 maja 2015 roku na Nationaal Rugby Centrum w Amsterdamie będąc szóstym turniejem sezonu 2014/2015.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Nationaal Rugby Centrum zawody były szóstym turniejem sezonu 2014/2015 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Holandii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie maja 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

W pierwszym dniu niepokonane okazały się Kanadyjki, Australijki i Amerykanki – dwie pierwsze tym samym gwarantując sobie kwalifikację na igrzyska w Rio, zaś te ostatnie w trakcie zadając Nowozelandkom najwyższą porażkę w historii cyklu, które mimo niej potwierdziły końcowy triumf w klasyfikacji generalnej sezonu. W finale po raz drugi z rzędu zmierzyły się reprezentacje Kanady i Australii, lecz tym razem lepsze okazały się Kanadyjki, dla których był to pierwsze zwycięstwo w Women’s Sevens Series. Stawką meczu o trzecią lokatę było dodatkowo czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej dające olimpijski awans, a w nim po zaciętej walce Amerykanki uległy Angielkom, które tym samym zyskały awans na igrzyska dla Wielkiej Brytanii. Najwięcej punktów zdobyła przedstawicielka triumfatorek Ghislaine Landry.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2014/2015)
Amsterdam Women’s Sevens
2015 w Holandii